Diário Oficial
Do - uma cantora holandesa de dance pop
.do
DO - oxigénio dissolvido
Ou ainda:
Dó

Desambiguações de siglas